Argenteuil – comune francese nel dipartimento della Val-d'Oise
 Argenteuil – dipinto del pittore francese Édouard Manet del 1874
 Argenteuil – municipalità regionale di contea canadese nella provincia del Québec